Momma Knows Best ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Red Light District. 2006–2010 wurden zehn Teile der Serie gedreht. Sie gehört zum Genre MILF.

Darsteller 
 Momma Knows Best 1 (2006): Lisa Ann, Kristal Summers, Phyllisha Anne, Vanessa Videl, Elle Cee
 Momma Knows Best 2 (2006): Nyomi Banxxx, Devon Lee, Darryl Hanah, Kelly Leigh, De'Bella
 Momma Knows Best 3 (2007): Nina Hartley, Janet Jacme, Jeannie Pepper, Midori, Cheyenne Hunter, Cara Lott
 Momma Knows Best 4 (2007): Ava Lauren, Chennin Blanc, Penny Porsche, Victoria Valentino
 Momma Knows Best 5 (2007): Syren De Mer, Kelly Leigh, Kayla Quinn, Tyann Mason
 Momma Knows Best 6 (2008): Francesca Le, Kendra Secrets, Payton Leigh, Sandy Beach, Violet Jones
 Momma Knows Best 7 (2008): Sarah Jessie, Mariah Milano, June Summers, Mae Victoria
 Momma Knows Best 8 (2008): India Summer, Aubrey Addams, Claudia Valentine, Nicky Hunter, Jaylyn Rose, Gina Rome
 Momma Knows Best 9 (2009): Nicole Moore, Raquel Devine, Sky Taylor, Morgan Ray
 Momma Knows Best 10 (2010): Janet Mason, Diana Prince, Totally Tabitha, Shannon Kelly, Valerie Luxe

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best MILF Series (Momma Knows Best 3)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film